Donnerkogel peut désigner :
 le Donnerkogel, une montagne des Alpes autrichiennes, dans les Alpes de Mürzsteg ;
 le Grosser Donnerkogel, un sommet des Alpes autrichiennes, dans le massif du Dachstein ;
 le Kleiner Donnerkogel, un sommet des Alpes autrichiennes, dans le massif du Dachstein.